Nerée ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard von Nerée (1840–1907), deutscher Generalmajor
 Karel de Nerée tot Babberich (1880–1909), niederländischer Grafiker